Wagram peut faire référence à :

Toponymie

En  
 Un village où se produisit un massacre en 1957.

En  
 Wagram, un plateau le long du Danube ;
 Deutsch-Wagram, une ville du district de Gänserndorf, en Basse-Autriche.

Aux  
 Wagram, une ville de Caroline du Nord.

En  
 Avenue de Wagram, avenue de Paris ;
 Salle Wagram, salle de spectacle parisienne ;
 Place de Wagram, place de Paris ;
 Wagram, une station du métro de Paris.

En  
 Wagram, un village de la voïvodie de Lublin.

Histoire 
 Bataille de Wagram, les 5 et  ;
 Prince de Wagram, un titre donné par  au maréchal Berthier ;
 Le Wagram, un vaisseau de guerre de la Marine nationale française de la Classe Commerce de Marseille.

Industrie 
 Wagram Music, distributeur indépendant de musique en France.

Homonymie de toponyme